Кастехон-дель-Пуэнте ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 25.43 км². Население — 399 человек (на 2010 год). Расстояние — 60 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de la Diputación de Huesca

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски